Чемпионат Африки по хоккею на траве среди женщин 1990 — 1-й розыгрыш чемпионата по хоккею на траве среди женских команд. Турнир прошёл с 13 по 19 августа 1990 года в городе Хараре (Зимбабве). В турнире приняло участие 4 сборных.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная Зимбабве, второе место заняла сборная Намибии, бронзовым призёром стала сборная Кении.

Результаты игр

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте www.todor66.com

1990
Август 1990 года
1990 год в Зимбабве
Международные спортивные соревнования в Зимбабве
Хоккей на траве в Зимбабве